Dol (Postira), poble de l'illa de Brač
 Dol (Stari Grad), poble de l'illa de Hvar

Pàgines de desambiguació